Медянская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Медянская волость — в составе Осинского уезда Пермской губернии.
 Медянская волость — в составе Вятского уезда Вятской губернии.